Куба́нский госуда́рственный медици́нский университе́т (КубГМУ) — высшее учебное заведение в Краснодаре.

Ректор университета: Сергей Николаевич Алексеенко.

История 
Основан в 1920 году в качестве медицинского факультета новосозданного Кубанского университета. В 1921 году выделен в самостоятельное учебное заведение — Кубанский медицинский институт. Первым деканом медицинского факультета, и, впоследствии ректором института был избран профессор Н. Ф. Мельников-Разведенков. В 1994 году получил статус академии, а в 2005 году — университета.

Располагается в историческом здании бывшего Екатеринодарского епархиального училища.

Факультеты 
В вузе существуют следующие факультеты:
 Лечебный
 Педиатрический
 Стоматологический
 Фармацевтический
 Медико-профилактический
 Повышения квалификации и переподготовки специалистов
 Довузовской подготовки

Ректоры 
 Один из организаторов создания (1920 год) и первый ректор института Н. Ф. Мельников-Разведенков, который позже (1925 год) был избран на должность председателя АН УССР и уехал в Киев.
 с ? по 1944 — А. Н. Мотненко
 с 1944 по ? — Д. В. Колинько
 с 1991 по 1994 год — Оноприев, Владимир Иванович — выдающийся хирург-гастроэнтеролог, основатель органосохраняющего, органовосстанавливающего и органосоздающего направления в хирургической гастроэнтерологии, основатель отечественной школы функциональной хирургической гастроэнтерологии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки РФ
 с 1994 года — Борис Григорьевич Ермошенко. доктор медицинских наук, Член правления Всероссийской ассоциации врачей акушеров-гинекологов. Автор и участник создания краевого перинатального центра и центра матери и ребёнка (ныне — базовая акушерско-гинекологическая клиника Кубанской медакадемии).
 с 28 мая 2009 года — кандидат медицинских наук, Алексеенко Сергей Николаевич

Известные преподаватели и выпускники 

 Войцеховский, Николай Владимирович — выдающийся профессор, акушер и военный врач.
 Дадалов Иван Михайлович — военврач в годы Великой Отечественной войны, с 1961 года — генерал-майор медицинской службы.
 Красовитов Владимир Константинович (1904—1993) доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой топографической анатомии и оперативной хирургии с 1944 по 1973 год, работал ведущим хирургом Краснодарского краевого госпиталя для инвалидов отечественной войны (госпиталю в 1993 году присвоено его имя). Удостоен Премии НКЗ СССР (1947), лауреат премии им. Н. Н. Бурденко (1960), «Герой труда Вьетнама» (1958).
 Ойвин, Исидор Абрамович (1909—1972) — советский патофизиолог. Заведующий кафедрой патофизиологии Кубанского медицинского института в 1956—1963 годах.
 Сеничкина, Маргарита Александровна — автор системы психо-физической саморегуляции «Театр Здоровья», специалист по лечению посттравматических стрессовых расстройств; специалист по суггестивной лингвистике; автор и ведущая серии медицинских обзоров на телеканале (ТВЦ) и телевизионного проекта «Театр здоровья» (2004) и автор книг по альтернативной медицине. Год выпуска 1982.
 Шалимов, Александр Алексеевич — выдающийся хирург, один из основателей украинской хирургической школы, действительный член АН УССР (с 1978), действительный член Академии медицинских наук Украины (с 1993 года). Герой Украины.
 Шандала, Михаил Георгиевич — гигиенист, организатор медицинской науки, академик РАМН, кавалер четырёх орденов. Директор ФГУН «НИИ дезинфектологии» Роспотребнадзора.

Профессора, которые позднее были избраны на кафедры медицинских институтов Москвы, Ленинграда и других городов:
М. М. Дитерихс, Н. Н. Петров, В. А. Поспелов, К. С. Керопиан, А. А. Назаров, А. В. Смирнов, А. В. Абрамов, И. А. Агеенко, П. И. Бударин, А. Н. Гордиенко, Г. С. Демьянов, Н. П. Павлов, К. А. Пацевич, Н. П. Пятницкий, В. М. Святухин, В. К. Супрунов, А. В. Россов, И. А. Шарковский, В. Ф. Широкий, а также — Литвинова Татьяна Николаевна (кандидат медицинских наук, доктор педагогических наук, профессор), Захарченко Юрий Иванович (доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, заслуженный деятель науки и образования, награждён дипломом «Золотая кафедра России»).

Посвятили свою жизнь работе в Кубанском медицинском институте: П. П. Авроров, С. В. Очаповский, А. А. Мелких, Г. Н. Лукьянов, Л. Н. Порубайко.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КубГМУ

 
Медицинские университеты России
Университеты Краснодара